Ondré Péter (Mosonmagyaróvár, 1986. július 16. –) 2018. nyara óta az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezető igazgatója.

Tanulmányok 
 2009–2011 Politikatudomány (MA), Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
 2006–2009 Nemzetközi tanulmányok (BA), Széchenyi István Egyetem, Győr

Nyelvismeret 
Angol és német nyelv

Munkahelyek 
 2018 – Agrármarketing Centrum
 2014–2018 Földművelésügyi Minisztérium, Parlamenti Államtitkárság
 2011–2012 Magyar Tudományos Akadémia, Politikatudományi Intézet 
 2010–2011 Országgyűlés Hivatala

Publikációs jegyzék 

 András Körösényi, Péter Ondré and András Hajdú: A 'Meteoric' Career in Hungarian Politics. Applying the Leadership Capital Index in Mark Bennister, Paul t' Hart, Ben Worthy: The Politics of Leadership Capital. Oxford University Press, 2016.
 Körösényi András, Hajdú András és Ondré Péter (2015): Politikai vezetők: kormányfői karrier és teljesítmény. In: A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 35-58.
 Sebők Miklós, Horváth Péter, Ondré Péter, Pál Gábor: Az MSZP és az SZDSZ választási ígéreteinek teljesülése (2002–2006) in: Körösényi András – Soós Gábor: Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2013.
 Ondré Péter (2012): Westminsteri kirándulás. Politikatudományi Szemle XXI/1. szám 7–31. pp.
 Ondré Péter (2012): Viribus Unitis? Szoros pártközi együttműködések itthon és másutt. Politikatudományi Szemle XXI/3. szám 117-142.

Konferenciák 
 40th ECPR Joint Sessions of Workshops, 2012. április 10-15., Antwerpen  Előadás témája: Majority dominance and minority behaviour in the Hungarian Parliament
 A Magyar Politikatudományi Társaság XIX. vándorgyűlése, 2013. május 30-június 1, Kolozsvár  Előadás témája: Green Party Strategies
 42nd ECPR Joint Sessions of Workshops, 2014. április 10-15., Salamanca  Előadás témája: A 'Meteoric' Career in Hungarian Politics: An Application of the Leadership Capital Index

Interjúk 
 https://www.vg.hu/velemeny/interju/a-21-szazadi-mezogazdasag-kremje-mutatkozik-be-az-idei-omek-on-2-1467508/
 https://www.agroinform.hu/gazdasag/az-idei-omek-nem-mas-hanem-tobb-lesz-39684-001?fbclid=IwAR0yGu6F9kooaKvJ4HkhNvjUJsZ-Qpmzz_TjKP3qtxtPy902dUCGeUVIMZM
 http://trademagazin.hu/hu/magazin/trade-magazin-2019-4/?fbclid=IwAR29fKWIM703Wo9HKGhHrH-83EWGS9YqHz0dTxrLqOQCVoJ192HMJBOp9kE
 https://www.kisalfold.hu/dunantul/omek_foszerepben_az_elelmiszeripar/2593064/?fbclid=IwAR25wvpOLi_OFJBND__czUUV1nduRK9kL8U6rLg-qxGEi4ZQi-kEwwHyO7w

További információk 
 https://www.facebook.com/ondrepeter/
 https://www.facebook.com/agrarmarketingcentrum/
 https://www.facebook.com/OMEKBudapest/

1986-ban született személyek
Élő személyek
Mosonmagyaróváriak